Альма Глюк (; 11 мая 1884—28 октября 1938) — американская оперная певица (сопрано) румынского происхождения.

Биография 
Альма, урождённая под именем Реба Файнсон, родилась в еврейской семье в румынском городе Яссы. Родители Ребы — Зара и Леон Файнс. В раннем возрасте Глюк переехала США. Успех в «Метрополитен-опере», в Нью-Йорке повёл за собой череду выступлений по всей Америке, а её выступления стали записывать на грампластинках. Песня «», записанная на лейбле , стала первой классической композицией, продавшейся более миллиона раз. Пластинка получила золотую сертификацию, седьмую от начала работы системы сертификации . Выступила основателем Американской ассоциации женщин.

От первого брака со страховщиком Бернаром Гликом Альма родила дочь . Второй брак был заключён с Ефремом Цимбалистом, от которого у неё было рождено двое детей — Ефрем Цимбалист младший (1918—2014) и Мария. Псевдоним Альмы образован из фамилии первого мужа Глика.

В 1925 году Альма ушла на пенсию, чтобы заняться воспитанием детей в ,штат Коннектикут. Несмотря на вовлечение в американскую культуру и уход от еврейских традиций, этнически Альма продолжала считать себя еврейкой. Вместе с мужем Ефремом они приобщились к англиканской церкви и периодически посещали Епископальную церковь в Нью Хартфорде, где были крещены Ефрем младший и Мария. В дальнейшем Ефрем получил образование в школе-интернате при евангельской церкви в штате Нью-Гэмпшир. Втянувшись в церковные круги, Ефрем младший стал основателем телевизионной сети . Вместе с  записала несколько христианских гимнов, среди которых «», «Whispering Hope», «One Sweetly Solemn Thought», и «Jesus, Lover of My Soul»..

После продолжительной болезни, она была доставлена в госпиталь Рокфеллеровского университета в Манхэттене, в Нью-Йорке и умерла от печёночной недостаточности в возрасте 54 лет через несколько дней, 27 октября 1938 года, в 9:30 утра по местному времени.

Потомство 
Внучкой Альмы является актриса Стефани Цимбалист.

Примечания

Ссылки 

Записи
 Discography of Alma Gluck on Victor Records from the Encyclopedic Discography of Victor Recordings (EDVR).
 Alma Gluck: streaming audio at the Library of Congress.
 Collected Recordings of Alma Gluck available for download at Internet Archive

Музыканты, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США из Румынии
Умершие от печёночной недостаточности